Ivan Gržetić (SKH)
Ivan Gržetić (Kominterna)